Али Зейдан (; род. 15 декабря 1950) — ливийский политик и дипломат. Премьер-министр страны с 14 октября 2012 года по 11 марта 2014 года.

Биография 
Али Зейдан сделал дипломатическую карьеру, являлся бывшим официальным представителем Переходного национального совета в странах Евросоюза и членом Ливийской лиги прав человека. Более 30 лет он провел в изгнании и считался один из наиболее ярых противников прежних властей. Он вошёл в созданный в 1981 году и объединивший зарубежную оппозицию Национальный фронт за спасение Ливии (ныне Партия Национальный фронт) через год после того, как откололся от режима Муаммара Каддафи, будучи сотрудником посольства Джамахирии в Индии.

Пост премьер-министра 
Был избран на пост премьер-министра Всеобщим национальным конгрессом 14 октября 2012 года, и приступил к исполнению обязанностей 31 октября, когда конгресс утвердил кабинет правительства во главе с Зейданом. Таким образом, был преодолен политический кризис, вызванный неспособностью предыдущего избранного премьер-министра сформировать правительство, устраивающее Конгресс.

Похищение 
Утром 10 октября 2013 года стало известно, что группировка «Оперативная сеть ливийских революционеров» похитила премьер-министра Ливии Али Зейдана. Он был выведен вооружёнными людьми из отеля «Corinthian» в Триполи, и увезён в неизвестном направлении. Также были увезены двое его телохранителей. Телеканал «Аль-Арабия» показал кадры, на которых видно, как Зейдана в мятой серой рубашке с порванным воротничком выводят из отеля вооружённые мужчины в штатском. Позже представитель «Оперативной сети ливийских революционеров» заявил, что Зейдан был «арестован по требованию прокуратуры в соответствии с ливийским уголовным кодексом за преступления, наносящие ущерб государству и его безопасности». «Оперативная сеть ливийских революционеров» позиционирует себя исполнителем распоряжений министерства обороны и министерства внутренних дел Ливии.

В тот же день Али Зейдан был отпущен на свободу. Агентство Рейтер сообщило, что причиной задержания Зейдана стало заявление госсекретаря США Джона Керри о задержании Анаса аль-Либи, после того, как он сказал, что ливийское правительство было в курсе американской операции».

Вотум недоверия 
11 марта 2014 года Всеобщий национальный конгресс вынес вотум недоверия Али Зейдану. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен министр обороны Абдалла Абдуррахман ат-Тани. Преемник Зейдана на посту главы правительства страны будет выбран в течение 15 дней. По словам члена конгресса Аля аль-Макрифа «поводов для увольнения Зейдана было более чем достаточно. Большую роль в его отставке сыграл и инцидент с северокорейским танкером, наполнившим нефть в порту Эс-Сидр. Правительство обещало, что воспрепятствует его заходу в ливийские воды, однако не сдержало своего слова». Однако главным стала неспособность правительства обеспечить безопасность, прежде всего на востоке страны, в городах Бенгази и Дерна. Генеральная прокуратура Ливии объявила, что Зейдана подозревают в причастности к коррупции и другим нарушениям. До окончания расследования, говорится в заявлении генпрокуратуры, бывшему главе правительства запрещено покидать пределы страны.

Причины 
8 марта выступающие за автономию Киренаики боевики, заявили, что начали торговать нефтью. В этот же день в контролируемый ими порт Эс-Сидр зашёл танкер «Morning Glory» под флагом КНДР, в который начался залив нефти. Власти Ливии пригрозили при помощи авиации уничтожить танкер, если судно попытается покинуть порт. На дажу нефти прореагировали и власти США. В заявлении представителя Госдепартамента Джен Псаки говорится, что «США глубоко обеспокоены сообщениями о том, что судно Morning Glory загружает незаконно полученную нефть в ливийском порту Эс-Сидра. Эти действия противоречат закону и приравниваются к краже». По её словам, нефть, которая используется при загрузке, принадлежит Национальной нефтяной корпорации Ливии (Libyan National Oil Company) и её партнёрам по совместным предприятиям, среди которых есть и американские компании: «Все продажи нефти без разрешения этих сторон подвергают покупателей риску быть привлеченными к гражданско-правовой ответственности, штрафным и другим санкциям». Сообщалось, что боевики наполнили танкер нефтью на 30 миллионов долларов. Вечером 10 марта Зейдан выступил с заявлением о том, что танкер был перехвачен ВМФ страны и конвоируется в контролируемый властями порт. Однако позже командование военно-морскими силами опровергло эту информацию. Согласно последним данным, публикуемым ливийскими СМИ, груженное нефтью судно благополучно покинуло территориальные воды Ливии, воспользовавшись непогодой. 13 марта в государственных структурах КНДР заявили, что страна не имеет отношения к танкеру «Морнинг Глори», так как он был арендован египетской компанией, а позже регистрацию судна аннулировали.

Бегство 
Через несколько часов после объявления вотума недоверия, Али Зейдан был обнаружен за границей, причём ему ранее запретили покидать территорию Ливии. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что вечером 11 марта самолёт Зейдана остановился на дозаправку на территории острова. Затем Зейдан отправился в «другую европейскую страну», не уточнив, куда именно. Мускату удалось пообщаться с Зейданом по телефону. Позже, Али Зейдан попросил политического убежища в Германии. Все необходимые бумаги Зейдан оформил по прибытии в Дюссельдорф, откуда он уехал в неизвестном направлении. А в Ливии против Зейдана возбудили уголовное дело о коррупции. В интервью французским журналистам, Зейдан заявил, что вотум недоверия был сфальсифицирован, а обвинения его правительства в коррупции несостоятельны.

Второе похищение 
14 августа 2017 года стало известно, что бывшего премьер-министра Ливии Али Зейдана вновь похитили из отеля Триполи. По некоторой информации, за похищением стоит Революционная бригада Триполи, которая действовала по ордеру, выданному генеральным прокурором.

Примечания

Ссылки 
 Премьер Ливии уволен из-за танкера под флагом КНДР

Политики Ливии
Премьер-министры Ливии
Жертвы похищений
Премьер-министры, вступившие в должность в 2012 году